Кислинка (Малое Страхово) — бывшая деревня (сельцо) в городском округе Тула Тульской области.

История 
Располагалось на берегу Тулицы, возле Буцевского оврага с левой стороны, и речки Черемушки с правой стороны. Деревня была приписана к селу Крюкову, которым владела княгиня Афимья Филипова. Ближайшие поля распахивались крестьянами для посадки ржи, овса и гречки, и в меньшей степени для пшеницы.

Согласно выписке из справочника «XLIV. Тульская Губерния. Списки населенных мест по сведениям 1859 года» в Кислинке насчиталось 10 дворов, 53 жителя мужского пола, и 50 — женского. По подворной переписи 1910-12 годов в сельце было 22 двора и 133 жителя. По исповедным росписям 1917 года в деревне проживали крестьяне с фамилиями Васильев, Веневцев, Демидов, Колосков, Ларин, Маркин, Миронов, Панов, Привезенцев и Семенов.

В 1984 году сельцо исключено из списка населённых пунктов Ленинского района в связи с переселением жителей в другие места. На месте деревни ныне урочище Кислинка.

Примечания

Ссылки 
 Кислинка на Карте РККА N-37 (А), 1941 год.
 Кислинка на Военно-топографической карте Российский империи. Ф. Ф. Шуберг, 1846—1863.

Исчезнувшие населённые пункты Тульской области